{{Музыкальный альбом
| Название = Punk Goes 80’s
| Тип = Сборник 
| Исполнитель = серии Punk Goes…
| Обложка = Punkgoes80s.jpg
| Выпущен = 7 июня 2005
| Жанры = Альтернативный рокПоп-панк
| Длительность = 57:49
| Лейбл = Fearless Records
| Страна = 
| Обзоры = *Allmusic  ссылка
| Предыдущий = Punk Goes Acoustic| Пред_год = 2003
| Год = 2005
| Следующий = Punk Goes 90's
| След_год = 2006
}}Punk Goes 80’s — четвёртый сборник из серии Punk Goes…'', выпущенный на лейбле Fearless Records 7 июня 2005 года и состоящий из кавер-версий панк-рок и поп-панк групп на песни исполнителей 80-х годов. Альбом достиг 23-й позиции в хит-параде Top Independent Albums.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2005 года
Сборники на английском языке